Кукуян может означать:

 Кукуян, Павел Валерьевич — российский футбольный судья;
 Кукуян — озеро в Богдановичском районе Свердловской области.

См. также 
 Кукуя (значения)